В одиночному розряді тенісного турніру Lion's Cup 1982, який проходив в рамках циклу незалежних жіночих тенісних турнірів 1982 року, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6-3, 6-2.

Основна сітка

Посилання 

Lion's Cup